Gerry Weber Open 2018 var en tennisturnering, der blev afviklet udendørs på græsbaner i Gerry Weber Stadion i Halle, Nordrhein-Westfalen, Tyskland i perioden 18. - 24. juni 2018. Det var den 26. udgave af Gerry Weber Open siden den første turnering i 1993, og den var en del af ATP World Tour 2018 i turneringskategorien ATP World Tour 500.

Herresingleturneringen blev vundet af Borna Ćorić, som i finalen besejrede den tidligere nidobbelte vinder af turneringen, Roger Federer, som samtidig var forsvarende mester, med 7-6(6), 3-6, 6-2. Den 21-årige kroat afværgede to sætbolde i første sæt ved stillingen 4-6 i tiebreaken på vejen til sin første finalesejr i Gerry Weber Open. Det var hans anden turneringssejr i karrieren på ATP World Tour, men den første på græs og den første i kategorien ATP World Tour 500. Federer var i Gerry Weber Open-finalen i herresingle for 12. gang, og det var blot tredje gang, at han måtte nøjes med andenpræmien. Finaleresultatet satte en stopper for Federers stime på 20 sejre i træk i kampe spillet på græs og medførte samtidig, at schweizeren mistede førstepladsen på ATP's verdensrangliste til Rafael Nadal, mens Borna Ćorić avancerede til 21.-pladsen på ranglisten, hvilket var ny personlig rekord.

I herredoubleturneringen var finalen en gentagelse af slutkampen fra året før, idet Łukasz Kubot og Marcelo Melo for andet år i træk besejrede værtslandets Alexander og Mischa Zverev. Denne gang behøvede den polsk-brasilianske konstellation imidlertid kun to sæt til sejren: 7-6(1), 6-4. Begge spillere vandt dermed turneringen for anden gang, og det var parrets 10. ATP-titel i alt som makkere. For Łukasz Kubot var sejren hans 22. ATP World Tour-titel i herredouble, mens Marcelo Melo for 30. gang i karrieren sejrede i en doubleturnering på ATP World Tour. Det var anden gang nogensinde, at titlen blev vundet af samme par to år i træk, idet Raven Klaasen og Rajeev Ram udførte bedriften i 2015 og 2016.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € 1.983.595, hvilket var en stigning på 8 % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen, og følgende fire spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Matthias Bachinger 
  Denis Kudla
  Lukáš Lacko 
  Mikhail Juzjnyj

To af de til hovedturneringen direkte kvalificerede spillere meldte afbud efter starten på kvalifikationen, og de ledige pladser i hovedturneringen gik til to lucky losere fra kvalifikationen:
  Matteo Berrettini 
  Nikoloz Basilashvili

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par.

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 4 par om den sidste ledige plads i hovedturneringen, og følgende par kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Jonathan Erlich /  Nicholas Monroe

Kilder 

 ATP World Tour - Gerry Weber Open

Noter 

Gerry Weber Open
ATP World Tour 2018